Kratzert ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Kratzert (* 1957), deutscher Schriftsteller, Kritiker und Journalist

 Rudolf Kratzert (1946–2018), deutscher Pianist, Klavierpädagoge und Lehrer der Alexander-Technik